(né en 1989), skieur alpiniste espagnol ;
 Michèle Rubirola (née en 1956), femme politique française, maire de Marseille (2020).

Patronyme hispanique